Салим:
 Салим  (ивр. סאלם), () — имя и фамилия, еврейского и арабского происхождения, связанное с обозначением мира (ср. Шалом Алейхем, Ас-саляму алейкум):

Имя 
 Салим Сдири — французский прыгун тунисского происхождения.
 Салим Сиссе — гвинейский футболист.
 Салим аль-Хиляли — иорданский богослов.

Фамилия 
 Салим, Агус — индонезийский политический деятель.
 Салим, Джавад (1919—1961) — крупнейший иракский художник, скульптор и график первой половины XX века.
 Салим, Фарук — американский боксер-профессионал.

Топоним 
 Салим — город, одно из библейских мест.

Другое 
 Салим (Шалем) — ханнанский бог.

См. также 
 Селим